Purav Raja e Divij Sharan hanno vinto la prima edizione del torneo superando in finale Jonathan Erlich e Ken Skupski con il punteggio di 7-64, 7-63.

Teste di serie 

  Marcel Granollers /  Feliciano López (primo turno, ritirati)
  Robert Lindstedt /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

 Mariusz Fyrstenberg /  Mate Pavić (quarti di finale)
 Pablo Carreño Busta /  Andrés Molteni (quarti di finale)

Wildcard 

  Daniel Garza /  Tigre Hank (primo turno)

 Hans Hach /  Luis Patiño (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Los Cabos Open 2016
ATP World Tour 2016